Gloomy Sunday („bedrückender Sonntag“) steht für:

 Gloomy Sunday (Lied), ursprünglich ungarisches „Lied der Selbstmörder“ (1932)
 englischer Titel von Sombre Dimanche, französischer Spielfilm, siehe Einsamer Sonntag (1949)
 Ein Lied von Liebe und Tod – Gloomy Sunday, deutsch-ungarischer Spielfilm (1999)